Bormida heißen folgende geographische Objekte:
 Bormida (Ligurien), Gemeinde in Ligurien

 Bormida (Fluss), Fluss im Piemont
 Bormida di Spigno, östlicher Quellfluss der Bormida,  Grenzlinie Alpen–Apennin
 Bormida di Millesimo, westlicher Quellfluss der Bormida

Siehe auch: